Njallajavri kan syfta på följande platser:

Finland 

 Njallajävri, sjö, Lappland,

Norge 

 Njallajavri (sjö i Norge, Sør-Varanger), Finnmark fylke, 
 Njallajavri (sjö i Norge, Tana), Finnmark fylke, 

Robotskapade Finlandförgreningar
Robotskapade Norgeförgreningar